Эседуллах Азизович Шахмарданов (17 октября 1949, Ахты, Ахтынский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР — 15 сентября 2020, Махачкала, Дагестан, Россия) — советский борец, советский и российский тренер по борьбе, главный тренер женской сборной Колумбии. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер России.

Биография 
Был выходцем из Ахтынского района Дагестана. Занимался борьбой, был мастером спорта СССР. После окончания физкультурного факультета Дагестанского педагогического института более 40 лет Шахмарданов посвятил тренерской профессии. Работал в спортобществе «Урожай» вместе с легендарным Али Алиевым, где воспитал многих борцов высокого уровня, входивших в состав сборных Дагестана, России и СССР. 16 февраля 1982 года он удостоился звания Заслуженный тренер РСФСР. Шахмарданов долгое время проработал в Южной Америке, где три олимпийских цикла тренировал в Колумбии, подготовил победителей и призеров Панамериканских игр и чемпионатов, а его воспитанница Жаклин Рентерия дважды завоевывала бронзовые медали на Олимпийских играх. Довелось ему поработать также в Доминиканской Республике и Перу. До последнего времени он помогал коллегам и борцам из Латинской Америки, делился с ними своими опытом и знаниями, но только уже они приезжали к нему в Махачкалу и под его присмотром проводили сборы и участвовали в соревнованиях. Он свободно владел испанским языком. В последние годы своей жизни Шахмарданов работал в махачкалинской спортивной школе №3. Летом 2020 года Эседуллах Азизович съездил на свадьбу в родное село Ахты, а когда вернулся в Махачкалу, почувствовал себя неважно, лег в больницу. У него диагностировали коронавирус, от которого он скончался 15 сентября 2020 года.

Известные воспитанники 
 Мамаев, Багаутдин Кайсединович — призёр чемпионата СССР;
 Рентерия, Жакелине — двукратный призёр Олимпийских игр;

Примечания

Ссылки 
 Канаев, М. Спортивная слава Дагестана. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с. 

Борцы СССР
Тренеры СССР по борьбе
Тренеры России по борьбе
Умершие от COVID-19 в России